Constanza est un prénom espagnol féminin équivalent à  en français, porté notamment par :
 Constanza Moreira (née en 1960), politologue uruguayenne ;
 Constanza Varela (née en 1991), actrice chilienne.

Patronyme 
 Dominique Constanza (1948-2013), actrice française de théâtre et de cinéma ;
 Jean-Louis Constanza (né en 1961), homme d'affaires français ;
 José Constanza (né en 1983), joueur dominicain de baseball.

Toponyme 
 Constanza, ville portuaire de Roumanie, orthographiée Constanța en roumain ;
 Constanza, ville dans la province de la Vega en République dominicaine, avec son aéroport.

Voir aussi 
 , Constanza en français,
 , Constanza en latin,
 .